|-
| 124201 - ||  || 20 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124202 - ||  || 20 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124203 - ||  || 28 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124204 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124205 - ||  || 27 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124206 - ||  || 27 iulie 2001 ||  || 
|-
| 124207 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124208 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124209 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124210 - ||  || 27 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124211 - ||  || 27 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124212 - ||  || 28 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124213 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124214 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124215 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124216 - ||  || 7 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124217 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124218 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124219 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124220 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124221 - ||  || 8 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124222 - ||  || 8 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124223 - ||  || 12 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124224 - ||  || 9 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124225 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124226 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124227 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124228 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124229 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124230 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124231 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124232 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124233 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124234 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124235 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124236 - ||  || 15 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124237 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124238 - ||  || 12 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124239 - ||  || 12 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124240 - ||  || 14 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124241 - ||  || 15 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124242 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124243 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124244 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124245 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124246 - ||  || 15 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124247 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124248 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124249 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124250 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124251 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124252 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124253 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124254 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124255 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124256 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124257 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124258 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124259 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124260 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124261 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124262 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124263 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124264 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124265 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124266 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124267 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124268 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124269 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124270 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124271 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124272 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124273 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124274 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124275 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124276 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124277 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124278 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124279 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124280 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124281 - ||  || 17 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124282 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124283 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124284 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124285 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124286 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124287 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124288 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124289 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124290 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124291 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124292 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124293 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124294 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124295 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124296 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124297 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124298 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124299 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124300 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-